Amerikai Egyesült Államok
Damascus (Arkansas)
Damascus (Georgia)
Damascus (Maryland)
Damascus (Ohio)
Damascus (Oregon)
Damascus (Pennsylvania)
Damascus (Virginia)
Damascus Township, Wayne megye, Pennsylvania
 Ausztrália
Damascus (Queensland)
 Kanada
Damascus (Új-Brunswick)
 Szíria
Damaszkusz
Damaszkusz kormányzóság